Павел Рейнбот:
 Рейнбот, Павел Евгеньевич (1855—1934) — русский юрист; секретарь Пушкинского лицейского общества, учёный хранитель Пушкинского дома; библиофил, коллекционер.
 Рейнбот, Павел Иванович (1839—1916) — русский педагог бухгалтерского учёта.